Pegado a ti puede hacer referencia a:
 Pegado a ti, canción de 1999 del grupo español Los Planetas; y a
 Pegado a ti (''Stuck on You), película estadounidense de 2003.